Акебоно (, или EXOS-D перед стартом) — спутник для изучения полярных сияний и магнитосферы Земли.
Он был разработан японским Институтом космических исследований и астронавтики и выведен на орбиту 22 февраля 1989 года ракетой-носителем М-3SII.

После 26 лет успешных наблюдений, операция была прекращена 23 апреля 2015 года, из-за износа солнечных батарей и прекращения функционирования оборудования на орбите.

См. также 
 Международная Научная Инициатива Солнечно-Земной Физики

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20061023123528/http://www.isas.jaxa.jp/e/enterp/missions/akebono/

Японские искусственные спутники Земли
1989 год в космонавтике